Едровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Валдайском районе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — село Едрово.

География 
Территория сельского поселения расположена на Валдайской возвышенности, в юго-восточной части Новгородской области у административной границы с Тверской областью, к юго-востоку от города Валдай. По территории муниципального образования протекают реки Березайка, Ситная и др. На западе поселения — часть территории Валдайского национального парка. На территории муниципального образования находится множество озёр — Едрово, Петрово, Ситно, Рядчинское, Тагрань и др., а также северное побережье озера Шлино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

В деревне Марково в 1980-х гг. обрусели последние валдайские карелы.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога «Россия»  (), а также пути линии Бологое-Московское — Дно-1 Октябрьской железной дороги.

Примечания 

Муниципальные образования Валдайского района
Сельские поселения Новгородской области